Па́трик Бе́рглунд (; , Вестерос) — шведский хоккеист клуба «Юргорден», нападающий. Игрок сборной Швеции. Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира. В первой сборной с 2008 года.

Воспитанник хоккейной школы ХК «Вестерос».

В составе национальной сборной Швеции участник чемпионатов мира 2009 и 2011 годов (16 матчей, 8 +3).

В составе молодёжной сборной Швеции участник чемпионатов мира 2007 и 2008 годов. В составе юниорской сборной Швеции участник чемпионата мира 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года